Nucleair programma van Indonesië
 Nucleair programma van Iran